Космешти има више значења:

 Космешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Космешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Космешти (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Космешти (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији